Le terme religieux pantocrator ou pantokrator, issu du grec (koinè) παντοκράτωρ (littéralement « maître de tout, tout-puissant ») désigne les représentations du Christ en majesté, par opposition à celles du Christ souffrant sur la croix ou de l'enfant Jésus.

Ce terme peut désigner:
 le Christ pantocrator
 le Mont Pantokrator, point culminant de l'île de Corfou, en Grèce
 le Monastère du Pantocrator, au Mont Athos, en Grèce
 le Monastère du Pantocrator à Constantinople, aujourd'hui la Mosquée Zeyrek, en Turquie
 Le groupe de heavy metal suédois Pantokrator.
 deux villages en Grèce:
 Pantokratoras (Zante), village de Zante
 , village d'Épire

Vocabulaire religieux